Bilbao es una palabra de orígenes vascos, que en euskera significa “pueblo de abajo”. Puede referirse a:

Geografía
 La villa española de Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya.
 El área metropolitana de Bilbao.
 La comarca vizcaína del Gran Bilbao.
 El barrio de Bilbao de Madrid.
 Bilbao, una estación del metro de Madrid.
 La población mexicana de Bilbao, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
 Área arqueológica de Bilbao, en Guatemala.
 La Provincia de Bernardino Bilbao en Bolivia.

Artes audiovisuales
 ¿Bilbao?, un documental de 1960.
 Bilbao, una película de 1978.

Personajes
 Esteban Bilbao, diputado, senador, presidente de las Cortes Españolas, de la Diputación de Vizcaya y ministro de Justicia.
 Francisco Bilbao, escritor y político chileno.
 Izaskun Bilbao, política española.
 José Luis Bilbao, político español.
 Josefina Bilbao, política chilena, exministra de Estado.
 Kontxi Bilbao, política española.
 Marcelino Bilbao, militar español.
 Mariví Bilbao, actriz española.
 Nélida Bilbao, actriz argentina.
 Peio Bilbao, ciclista español.
 Rodrigo Bilbao, exfutbolista argentino.
 Sabino Bilbao, futbolista español.
 Tatiana Bilbao, arquitecta mexicana.
 Tomás Bilbao, político español.

Otros
 Efecto Bilbao (también conocido como Efecto Guggenheim).